Гай — испанская (), итальянская () и немецкая () фамилия. Известные носители:

A 
 Гай, Александр Дмитриевич (1914—2000) — театральный актёр, народный артист СССР (1977).
 Гай, Алексей Анатольевич (род. 1982) — украинский футболист-полузащитник.
 Гай, Антон Анатольевич (род. 1986) — украинский футболист-полузащитник.
 Гай, Антонина Фёдоровна — советская певица (меццо-сопрано) и педагог.
 Гай, Антонио (1686—1769) — венецианский скульптор XVIII века/

Б 
 Гай, Бадди (род. 1936) — американский блюзовый музыкант.
 Гай, Барри (род. 1947) — британский композитор, контрабасист.

Г 
 Гай, Гая Дмитриевич (Гайк Бжишкян; 1887—1937) — советский военачальник времён Гражданской войны.
 Гай, Генрих (1875—1936) — архитектор и инженер, работавший в Российской империи и Польше.
 Гай, Григорий Аронович (Вусикер, 1920—1995) — советский актёр театра и кино.

Д 
 Гай, Давид Иосифович (род. 1941) — советский писатель и журналист.
 Гай, Денг (род. 1982) — суданский баскетболист.
 Гай, Джеймс (род. 1995) — британский пловец, специализирующийся в плавании кролем.
 Гай, Джеффри Колин (1921—2006) — британский колониальный и государственный деятель, губернатор Доминики.

К 
 Гай, Кайл (род. 1997) — американский баскетболист.

Л 
 Гай, Людевит (1809—1872) — хорватский поэт, лингвист и общественный деятель.

М 
 Гай, Мария (1879—1943) — испанская оперная певица (меццо-сопрано).
 Гай, Марк Исаевич (1898—1937) — деятель советских спецслужб, комиссар госбезопасности 2-го ранга.
 Гай, Мишель — Мисс Вселенная Австралия 2005.

О 
 Гай-Головко, Олесь Несторович (1910—2006) — украинский и советский писатель и поэт.

Р 
 Гай, Райан (род. 1985) — американо-гуамский футболист.
 Гай, Ричард Кеннет (1916—2020) — британский математик.

Саша 
   (род. 1967) — испанский кинорежиссёр.

У 
 Гай, Уолтер (1856—1937) — американский художник и дизайнер.

Х 
 Гай, Хосе Аурелио (род. 1965) — испанский футболист и тренер.

См. также 
 Гай
 Ге
 Гей
 Гэй